Репищи — название населённых пунктов в России:

 Репищи — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Репищи — деревня в Молоковском районе Тверской области.